Die Adelige Ganerbschaft des Hauses Alten Limpurg ist eine Patriziergesellschaft ehemals patrizischer Familien in Frankfurt am Main, die auf die Gründung im Jahr 1357 als Stubengesellschaft Zum Römer zurückgeht und bis heute als Rechtspersönlichkeit existiert. Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 vertrat sie als adlige Ganerbschaft die Interessen ihrer Mitglieder im Rat der Freien Reichsstadt Frankfurt. Bis zur Reform der Ratsverfassung nach dem Fettmilch-Aufstand 1613 stellten die Mitglieder der Gesellschaft Alten Limpurg die Mehrheit des aus 42 Mitgliedern bestehenden Rates, danach durften nur noch höchstens 14 Ratsherren Limpurger sein.

Heute widmet sich die Familienvereinigung kulturellen Aufgaben, insbesondere dem Stiftungswesen. Der Gesellschaft gehören die von Humbracht- und von Glauburgsche Stiftung, die Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung zu Frankfurt am Main und die Schadsche Stiftung an.

Mitglieder 
Die meisten der alten Frankfurter Geschlechter (122 an der Zahl nach dem Wappenbuch der Gesellschaft von 1558, die damals aber in männlicher Linie teilweise schon erloschen waren) hatten sich auf Alten-Limpurg zusammengefunden und nahmen spätestens seit 1497 eine Person nur noch auf, wenn sie unmittelbar ihren Reihen entstammte oder sich durch Einheirat einer der Familien verbunden hatte und zudem den Nachweis erbrachte, wie man 1585 präzisierte, „daß Er, auch sein Vater und Mutter, desgleichen sein Altvater und Altmutter, in der Ehe von vornehmen Leuten gezielet, empfangen und geboren, auch er, sein Vater, Mutter, Altvater und Altmutter kein Handwerk getrieben, noch gemeine Krämerei gehabt, und in derselben Krämerei zu offenem Laden gesessen, auch daselbst mit dem kleinen Gewicht ausgewogen und mit der Ellen ausgemessen, sondern solche Personen, alle und jede, entweder ihrer ehrlichen Renten und Einkommens oder ansehnlicher, stattlicher Hantierungen oder vornehmer Ämter und Befehlen sich ehrbarlich ernährt, in gutem Gerücht herkommen und sich Zeit ihres Lebens ehrlich, als ehrbaren Personen geziemt, gehalten, ihren Wandel und Leben löblich, ansehnlich und wohl hergebracht hätten“.

Demzufolge hatten in Handel oder Handwerk zu Vermögen gekommene Familien bei den Alten-Limpurgern keine Chance auf gesellschaftliche Anerkennung und Aufstieg in politische Ämter und Würden. Allenfalls der Großhandel galt als standesgemäß. Seit der Reformation trieben die meisten Patrizierfamilien kein Gewerbe mehr, sondern lebten ausschließlich vom Grundbesitz und dessen Renten.

Alten-Limpurg war unter den Patriziervereinigungen noch vor der Gesellschaft Zum Frauenstein die weitaus mächtigste, die bis ins 17. Jahrhundert die Mehrheit der Ratsherren stellte. Der allmähliche Rückgang des Einflusses der Limpurger lag nicht zuletzt an der starren Abgegrenztheit der Limpurger, die eine Blutauffrischung verhinderte, zum Mitgliederschwund bei zunehmender Verschwägerung führte und auf diese Weise ihren Spielraum empfindlich einengte, während die Frauensteiner auch Neubürger, zum Beispiel Reformierte Flüchtlinge aus Frankreich und den Niederlanden aufnahmen.

Das grundsätzliche Problem war nämlich im Laufe der Zeit das Aussterben ganzer Familien in der männlichen Linie, denn die Mitgliedschaft konnte in der weiblichen Linie nicht vererbt werden. Diese Ausdünnung bedeutete potentiellen Machtverlust, denn es galt ja, die zustehenden Stellen im Rat zu besetzen.

Politischer Einfluss 
Die Gesellschaften Alten-Limpurg und Zum Frauenstein hatten bis zur Reform der Ratsverfassung nach dem Fettmilch-Aufstand die Mehrheit im Rat der Stadt. Der Bürgervertrag vom 24. Dezember 1612 bestimmte jedoch, dass unter den 42 Ratsherren künftighin nur mehr 14 Limpurger gleichzeitig im Rat sitzen sollten, die zudem (wie 100 Jahre später festgelegt wurde) nicht verwandt oder verschwägert sein durften. Die Frauensteiner und die rechtsgelehrten Graduierten waren besonders zu berücksichtigen. Diese Bestimmung beschränkte die miteinander verwandten Limpurger derart, dass sie schließlich im 18. Jahrhundert die ihnen zugesagten 14 Sitze gar nicht mehr besetzen konnten, während sich auf der anderen Seite in den folgenden Jahrzehnten das Gewohnheitsrecht der Frauensteiner herausbildete, stets mit 6 Mitgliedern im Rat vertreten zu sein. Dadurch ergab sich eine Art Parität von Limpurgern und Frauensteinern im Stadtregiment.

Versammlungsorte der Gesellschaft 
Der historische Versammlungsort der Gesellschaft war, wie schon der ursprüngliche Name Zum Römer besagt, das Haus zum Römer, nach dem die Römerzeile mit ihren fünf Häusern benannt ist. Als 1405 dieses Gebäude zum Rathaus umgebaut werden sollte, musste die Gesellschaft es verlassen und fand ihr neues Domizil südlich der Römerzeile, von dieser getrennt durch die damals so genannte Alhardis-Gasse (später Limpurger Gasse), im Haus Limpurg, das so hieß, weil dort die Wollenweber aus Limburg an der Lahn ihr Warenlager unterhielten. Dabei änderte die Gesellschaft ihren Namen und hieß jetzt Auf Limpurg.

Zwei weitere Male musste die Gesellschaft umziehen. Zunächst übernahm sie 1486 das nördlich an den Römer angrenzende Haus Löwenstein von der gleichnamigen aufgelösten Stubengesellschaft. 1495 erwarb sie von der ebenfalls liquidierten Gesellschaft Zum Laderam, einst im Besitz der Patrizierfamilie Hartrad, das andere, südliche Nachbarhaus des Römers. Mit Zustimmung des Rates übertrug sie ihren Namen auf dieses Haus, was noch heute ein wenig für Verwirrung sorgt, gab es doch das ursprüngliche Haus Limpurg (an der Alhardis-Gasse südlich gegenüber, bis zu seinem Untergang 1944 Klein-Limburg genannt) und das davon durch die Gasse getrennte, jetzt gleichnamige neue Haus Limpurg. In dieser Kaufurkunde nennt sich die Gesellschaft Alte Lympurger, und so, nämlich Alten-Limpurg, heißt sie bis auf den heutigen Tag.

Die Stadt Frankfurt erwarb das Haus Alt-Limpurg 1878 zusammen mit dem dahinter gelegenen Silberberg für 24.000 Mark und fügte es dem Rathauskomplex hinzu. Im Erdgeschoss befindet sich die Weinstube des Weingutes der Stadt Frankfurt, im ersten Stock der Limpurg-Saal, von 1867 bis 1919 Sitz der Stadtverordnetenversammlung.

Ähnliche Gesellschaften 

In vielen anderen europäischen Städten gibt es ähnliche, patriziär politische Gesellschaften, wie die Sieben Adelshäuser von Brüssel, die Stämme von Galway, die Paraiges von Metz, die Estendes von Verdun oder die Zwölf Geschlechter von Soria.

Alten Limpurger Familien

Eine genealogische Datenbank des Frankfurter Patriziats nennt insgesamt 198 Alten Limpurger Familien, von denen im Folgenden die vertretenen Familien bis zum Ende der Freien Reichsstadt 1806 aufgeführt sind: 

 Adlerflycht, Aufnahme in das Patriziat 1755, Ausscheiden 1835
 Altzey, Aufnahme in das Patriziat 1453, Ausscheiden 1524
 Appenheimer, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1450
 Baur von Eysseneck (Bauer), Aufnahme nach Alten Limpurg 1622 mit Johann Martin Baur von Eysseneck, Ausscheiden 1945
 Becker, Aufnahme in das Patriziat 1440, Ausscheiden 1476
 v. Bellersheim genannt Stürzelsheim, Aufnahme in das Patriziat 1801, Ausscheiden 1984
 Blanckenberger, Aufnahme in das Patriziat 1415, Ausscheiden 1450
 Blum, Aufnahme in das Patriziat 1476, Ausscheiden 1515
 Boltog, Aufnahme in das Patriziat 1795, Ausscheiden 1955
 Börlin, Aufnahme in das Patriziat 1467, Ausscheiden 1485
 Botzheim, Aufnahme in das Patriziat 1566, Ausscheiden 1573
 Breidenbach, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1493
 Bromm, Aufnahme in das Patriziat 1477, Ausscheiden 1680
 Brun zum Brunfels, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1589
 Burckhard, Aufnahme in das Patriziat 1555, Ausscheiden 1573
 Burggrafen, Aufnahme in das Patriziat 1408, Ausscheiden 1453
 Caldenburg, Aufnahme in das Patriziat 1425, Ausscheiden 1489
 Cämmerer von Fulda, Aufnahme in das Patriziat 1466, Ausscheiden 1497
 Dähn, Aufnahme in das Patriziat 1568, Ausscheiden 1572
 Damm, Aufnahme in das Patriziat 1661, Ausscheiden 1735
 Degenhard, Aufnahme in das Patriziat 1575, Ausscheiden 1652
 Diermayer (Tiermayer), Aufnahme in das Patriziat 1478, Ausscheiden 1480
 Diether, Aufnahme in das Patriziat 1641, Ausscheiden 1656
 Dörnberg, Aufnahme in das Patriziat 1801, Ausscheiden 1897
 Eck I, Aufnahme in das Patriziat 1471, Ausscheiden 1492
 Eckel, Aufnahme in das Patriziat 1514, Ausscheiden 1525
 Eisenberger (Eyssenberg), Aufnahme in das Patriziat 1485, Ausscheiden 1599
 Engelbrecht, Aufnahme in das Patriziat 1561, Ausscheiden 1577
 Ergersheim, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1494
 Faust von Aschaffenburg, Aufnahme in das Patriziat 1561, Ausscheiden 1724
 Faut von Monsperg (Fauthen von Monsperg), Aufnahme in das Patriziat 1490, Ausscheiden 1516
 (v.) Fichard, Aufnahme in das Patriziat 1539, Ausscheiden 1945
 Fladt, Aufnahme in das Patriziat 1549, Ausscheiden 1605
 Fleckhammer v. Aystetten, Aufnahme in das Patriziat 1636, Ausscheiden 1727
 Fleischbein (Fleischbein von Kleeberg), Aufnahme in Alten Limpurg 1755, Ausscheiden 1774
 Freitag, Aufnahme in das Patriziat 1407, Ausscheiden 1440
 Freund, Aufnahme in das Patriziat 1513, Ausscheiden 1515
 Frosch, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1584
 Fürstenberg, Aufnahme in das Patriziat 1474, Ausscheiden 1540
 Gantz, Aufnahme in das Patriziat 1463, Ausscheiden 1485
 Gerolstein, Aufnahme in das Patriziat 1538, Ausscheiden 1549
 Geuch, Aufnahme in das Patriziat 1464, Ausscheiden 1522
 von Glauburg, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1830
 Goldstein, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1428
 Grünberger (Grünberg), Aufnahme in das Patriziat 1517, Ausscheiden 1530
 Günderrode, Aufnahme in das Patriziat 1588, Ausscheiden 1980
 Harheim, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1434
 Hartmuth v. Birkenbach, Aufnahme in das Patriziat 1544, Ausscheiden 1554
 Hartrad (auch Hartrad von Dieburg), Aufnahme in das Patriziat 1357, Ausscheiden 1432
 Hayne (Haane), Aufnahme in das Patriziat 1433, Ausscheiden 1504
 Hell gen. Pfeffer, Aufnahme in das Patriziat 1495, Ausscheiden 1536
 Heller, Aufnahme in das Patriziat 1486, Ausscheiden 1502
 Hengsperg, Aufnahme in das Patriziat 1443, Ausscheiden 1487
 Heringen, Aufnahme in das Patriziat 1439, Ausscheiden 1492
 Heusenstamm, Aufnahme in das Patriziat 1495, Ausscheiden 1525
 Hohenhaus (zum Hohenhaus), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1420
 Hohenstein, Aufnahme in das Patriziat 1747, Ausscheiden 1792
 Holtzheimer, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1510
 von Holzhausen, Aufnahme in das Patriziat 1406, 1923 starb mit Adolph von Holzhausen der Frankfurter Zweig der Familie aus.
 von Humbracht, Aufnahme in das Patriziat 1427, Ausscheiden 1896 mit dem Tod von Hermann von Humbracht (seit 1883 Freiherr von Humbracht)
 Humbrecht (zum Humbrecht), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1477
 Hynsperg, Aufnahme in das Patriziat 1430, Ausscheiden 1727
 Imhof, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1431
 Inckus zu Schwanau, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1473
 Jeckel, Aufnahme in das Patriziat 1531, Ausscheiden 1639
 Joham von Mündolsheim, Aufnahme in das Patriziat 1566, Ausscheiden 1588
 Jungen (zum Jungen), Aufnahme in das Patriziat 1430, erloschen mit dem österreichischen Generalfeldmarschall Johann Hieronymus zum Jungen 1746
 Katzmann, Aufnahme in das Patriziat 1435, Ausscheiden 1483
 Katzmann II, Aufnahme in das Patriziat 1553, Ausscheiden 1566
 Kayb, Aufnahme in das Patriziat 1636, Ausscheiden 1760
 Kellner (Keller), Aufnahme in das Patriziat 1518, Ausscheiden 1777
 Kellner gen. Kaldofen, Aufnahme in das Patriziat 1495, Ausscheiden 1510
 Kempe, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1430
 Kessling von Bergen, Aufnahme in das Patriziat 1804, Ausscheiden 1808
 Ketelhodt, Aufnahme in das Patriziat 1798, Ausscheiden 1887
 Knoblauch, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1599
 Kranche (zum Kranche), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1418
 Kühorn, Aufnahme in das Patriziat 1501, Ausscheiden 1599
 Lamb (zum Lamb), Aufnahme in das Patriziat 1543, Ausscheiden 1559
 Landeck, Aufnahme in das Patriziat 1430, Ausscheiden 1500
 Leneck (Linung), Aufnahme in das Patriziat 1482, Ausscheiden 1572
 von Lersner, Aufnahme in das Patriziat 1566, blühend, seit 1881 Freiherren von Lersner
 Lichtenstein, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1498
 Marburg (zum Paradies), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1502
 Martorff, Aufnahme in das Patriziat 1467, Ausscheiden 1614
 Melem, Aufnahme nach Alten Limperg 1522, Ausscheiden 1654
 Mengershausen, Aufnahme in das Patriziat 1548, Ausscheiden 1632
 Molsberg, Aufnahme in das Patriziat 1513, Ausscheiden 1541
 Monis, Aufnahme in das Patriziat 1441, Ausscheiden 1504
 Mühlen, Aufnahme in das Patriziat 1733, blühend
 Mynner, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1463
 Nebenzayl, Aufnahme in das Patriziat 1471, Ausscheiden 1480
 Neuhaus, Aufnahme in das Patriziat 1459, Ausscheiden 1666
 Nygebur, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1452
 Ockstadt, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1443
 Oede (von der Oede), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1450
 Ovenbach, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1478
 Palmstorfer, Aufnahme in das Patriziat 1430, Ausscheiden 1484
 Pistorius v. Nidda, Aufnahme in das Patriziat 1619, Ausscheiden 1639
 Preme, Aufnahme in das Patriziat 1590, Ausscheiden 1622
 Preuß (Prüsse, Prusse), Aufnahme in das Patriziat 1421, Ausscheiden 1468
 Raiss (Rais), Aufnahme in das Patriziat 1459 sowie 1473 und 1477, Ausscheiden 1589
 Rauscher, Aufnahme in das Patriziat 1543, Ausscheiden 1596
 Reiffenstein, Aufnahme in das Patriziat 1518, Ausscheiden 1551
 Rhein (vom Rhein), Aufnahme in das Patriziat 1411, Ausscheiden 1577
 Römer (zum Römer gen. Cöllner), Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1436
 Rorbach (Rohrbach), Aufnahme in das Patriziat 1466, Ausscheiden 1570
 Rotzmaul, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1418
 Rücker, Aufnahme in das Patriziat 1517, Ausscheiden 1659
 Rückersfeld, Aufnahme in das Patriziat 1575, Ausscheiden 1591
 Rückingen, Aufnahme in das Patriziat 1473, Ausscheiden 1521
 Ruenner, Aufnahme in das Patriziat 1440, Ausscheiden 1514
 Ruland, Aufnahme in das Patriziat 1675, Ausscheiden 1743
 Rumpenheim, Aufnahme in das Patriziat 1489, Ausscheiden 1557
 Sachs (Sassen), Aufnahme in das Patriziat 1471, Ausscheiden 1510
 Sack, Aufnahme in das Patriziat 1802, Ausscheiden 1816
 Schad v. Mittelbiberach, Aufnahme in das Patriziat 1603, Ausscheiden 1737
 Scheid, Aufnahme in das Patriziat 1489, Ausscheiden 1572
 Schildknecht, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1480
 Schmidt (Schmyt), Aufnahme in das Patriziat 1474, Ausscheiden 1532
 Schnabel (Snabel), Aufnahme in das Patriziat 1438, Ausscheiden 1470
 Schönwetter v. Heymbach, Aufnahme in das Patriziat 1489, Ausscheiden 1519
 Schrendeisen, Aufnahme in das Patriziat 1575, Ausscheiden 1598
 Schwarzenberg, Aufnahme in das Patriziat 1411, Ausscheiden 1516
 Selbold, Aufnahme in das Patriziat 1412, Ausscheiden 1439
 Siegwein, Aufnahme in das Patriziat 1463, Ausscheiden 1514
 Silberborner, Aufnahme in das Patriziat 1461, Ausscheiden 1562
 Sorgenloch gen. Gensfleisch, Aufnahme in das Patriziat 1522, Ausscheiden 1550
 Sossenheimer (Sossenheim), Aufnahme in das Patriziat 1494, Ausscheiden 1506
 Speyer, Aufnahme in das Patriziat 1411, Ausscheiden 1479
 Stalburg (Stalberg, Stalberger), Aufnahme in das Patriziat 1468, Ausscheiden 1824
 Staud, Aufnahme in das Patriziat 1563, Ausscheiden 1570
 Steffan von Cronstetten (Stephanshenn), Aufnahme in das Patriziat 1505, Ausscheiden 1766
 Steinhaus (im Steinhaus), Aufnahme in das Patriziat 1421, Ausscheiden 1468
 Stetten, Aufnahme in das Patriziat 1596, Ausscheiden 1733
 Stralenberg, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1636
 Stumpf v. Dettingen, Aufnahme in das Patriziat 1486, Ausscheiden 1552
 Sundhausen, Aufnahme in das Patriziat 1517, Ausscheiden 1550
 Syvertes, Aufnahme in das Patriziat 1733, Ausscheiden 1748
 Uffsteiner, Aufnahme in das Patriziat 1495, Ausscheiden 1669
 Völker, Aufnahme in das Patriziat 1447, Ausscheiden 1761
 Wachendorf, Aufnahme in das Patriziat 1470, Ausscheiden 1483
 Walther v. Herborn, Aufnahme in das Patriziat 1608, Ausscheiden 1627
 Weiß v. Limpurg, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1656
 Wernher, Aufnahme in das Patriziat 1524, Ausscheiden 1535
 Wetter, Aufnahme in das Patriziat 1505, Ausscheiden 1516
 Wiedtmann, Aufnahme in das Patriziat 1571, Ausscheiden 1575
 Winden, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1420
 Wolff I, Aufnahme in das Patriziat 1507, Ausscheiden 1534
 Wunderer, Aufnahme in das Patriziat 1613, Ausscheiden 1794
 Ysseneck, Aufnahme in das Patriziat 1471, Ausscheiden 1509
 Zedtwitz, Aufnahme in das Patriziat 1544, Ausscheiden 1554
 v. Ziegesar, Aufnahme in das Patriziat 1774, Ausscheiden 1901
 Zingel, Aufnahme in das Patriziat 1406, Ausscheiden 1444

Literatur 
 Franz Lerner: Die Frankfurter Patriziergesellschaft Alten-Limpurg und ihre Stiftungen. Kramer, Frankfurt am Main 1952.
 Hans Körner: Frankfurter Patrizier. Historisch-Genealogisches Handbuch der Adeligen Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu Frankfurt am Main. Vögel, München 1971.
 
 Alain van Dievoet: Lignages de Bruxelles et d'ailleurs. In: Les lignages de Bruxelles. = De Brusselse geslachten. n° 166, 2010, , S. 363–371 (über Alten Limpurg, französisch).

Weblinks 
 cronstetten.de

Einzelnachweise 

Patriziergesellschaft
Historische Organisation (Frankfurt am Main)
Verein (Frankfurt am Main)
Frankfurt-Altstadt
Frankfurt am Main im Mittelalter
Patriziat (Frankfurt am Main)